Dommenget ist der Nachname folgender Personen
 Boris Dommenget (* 1960), deutscher Gitarren- und Pickup-Hersteller
 Erich Dommenget (1884–1965), deutscher General, Luftwaffe
 Oliver Dommenget (* 1966), deutscher Filmregisseur